Saya steht für:
 Saya, japanischer Begriff für die Schwertscheide
 Saya (Tanz), Tanz aus den Andenländern
 Saya (Cairoma), Ortschaft im Municipio Cairoma, Bolivien
 Saya (Niger), Dorf in Niger
 Saya (Insel), auch Taumar genannt, eine Phantominsel des Antilia-Archipels

Saya ist der Familienname folgender Personen:
 Gaetano Saya (* 1956), italienischer Rechtsextremist und Parteivorsitzender
 John Nada Saya (1978–2011), tansanischer Marathonläufer